Кахабер Аладашвілі ( 1975) — грузинський футболіст
 Кахабер Аладашвілі ( 1983) — грузинський футболіст